Stylez ist der Familienname folgender Personen:

 Million Stylez (eigentlich Kenshin Iryo; * 1981), schwedischer Dancehall-Sänger
 Shyla Stylez  (eigentlich Amanda Friedland; 1982–2017), kanadische Pornodarstellerin